Laurence Badie, actrice française 
Bertrand Badie, politologue français
Vincent Badie, homme politique 
Mustapha Badie, réalisateur algérien.
Mohammed Badie

Homonymie de patronyme